Erik Quintela (1991) – cestista spagnolo
 Fernando Henrique Quintela Cavalcante (1990) – calciatore brasiliano
 Óscar Francisco García Quintela, noto come Pinchi (1996) – calciatore spagnolo
 Sergi Quintela (1996) – cestista spagnolo